A farkas és a kutya a La Fontaine-mesék című rajzfilmsorozat első évadának második epizódja.

Rövid tartalom

Alkotók 
 Mesélő: Bodrogi Gyula
 Rendező: Dargay Attila
 Írta: Georges De La Grandiere
 Zeneszerző: Pethő Zsolt
 Operatőr: Nagy Csaba
 Hangmérnök: Horváth Domonkos
 Vágó: Czipauer János
 Háttér: Sajdik Ferenc
 Rajzolták: Dékány István, Gáspár Imre, Szemenyei András
 Kisérőzöveg: Jacques Degor
 Gyártásvezető: Kunz Román
Készítette a Pannónia Filmstúdió az Edition et Diffusion Cinématographique közreműködésével

Források 
 A farkas és a kutya a Hungarian Movie Database oldalon 

La Fontaine-mesék
Dargay Attila-filmek